Трубачево — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Трубачёво — заброшенная деревня в Городокском районе Витебской области.

Россия 
 Трубачёво — село в Тюменцевском районе Алтайского края.
 Трубачёво — село в Газимуро-Заводском районе Забайкальского края.
 Трубачево — деревня в Новоржевском районе Псковской области.
 Трубачево — посёлок в Томском районе Томской области.
 Трубачево — село в Шегарском районе Томской области.